Shan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shan Xian (härad i Kina, Henan), 
 Shan Xian (härad i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar